Casablancas est un nom porté par plusieurs personnalités américaines :
Benet Casablancas (1956-), compositeur espagnol
John Casablancas (1942-2013), fondateur de l'agence de mannequins Elite.
Julian Casablancas (né en 1978), chanteur du groupe The Strokes.

C'est également le nom de personnages fictifs de la série télévisée américaine Veronica Mars :
Cassidy Casablancas.
Dick Casablancas.